Půta může být:

Půta I. z Častolovic († 1397, Půta nejstarší)
Půta II. z Častolovic (Půta starší, za života otce býval nazýván Půta mladší), 
Půta III. z Častolovic (Půta mladší)
Půta z Illburku
Půta z Holštejna a Zdounek
Půta z Klamoše
Půta z Křimic
Půta z Potštejna
Půta ze Sovince a Doubravice
Půta Švihovský z Rýzmberka
Půta I. z Turgova
Půta II. z Turgova
Půta z Útěšic

Příjmení Půta nesou tyto osobnosti:
Martin Půta – hejtman Libereckého kraje

Od křestního jména Půta (latinsky Potho) je odvozeno:
Půtici – šlechtický rod
hrad Potštejn u Žinkov
hrad a obec Potštejn
hrad a město Potštát
zámek a městys Pottendorf